Урга́л — посёлок в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Входит в состав Новоургальского городского поселения.

География 
Посёлок Ургал находится на БАМе.

Посёлок Ургал стоит на левом берегу реки Ургал (левый приток Буреи).

Расстояние до Чегдомына 22 км (на восток), до пос. Новый Ургал 12 км (на запад).

История 
С 1974 по 1985 год имел статус посёлка городского типа.

Население

Инфраструктура 
 Станция Ургал I Дальневосточной железной дороги.

Примечания 

Населённые пункты Верхнебуреинского района
Бывшие посёлки городского типа Хабаровского края
Бамовские посёлки